Влади́мир Алекса́ндрович Романе́нко:
 Романенко, Владимир Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Романенко, Владимир Александрович (род. 1987) — российский футболист.